Markasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Markasjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun, 
Markasjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (15,9 ha)
Markasjön, Uppland, sjö i Östhammars kommun,  (17,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn